Calcas (; pronúncia: [xɑɮx]) é o maior subgrupo dos mongóis na Mongólia desde o . Juntos com os , ordos e tumedes, foram diretamente governados pelos cãs do clã Borjiguim até o ; ao contrário dos Oirates, que eram governados por nobres jungares ou pelos corchins, que eram governados pelos descendentes de Casar.

Bibliografia 

 

Grupos étnicos da Mongólia
Povos mongóis